Příjmení Pažický, přechýleně Pažická, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Anton Pažický (1919–1967) – slovenský fotbalista
 Daniel Pažický (1881–1941) – slovenský knihtiskař a nakladatel
 Emil Pažický (1928–2003) – slovenský fotbalista, bratr Vladimíra
 Eugen Pažický, znám též jako Pazsiczky Jenő (1876–1919) – maďarsko-slovenský entomolog a právník
 Miloš Pažický (* 1956) – slovenský basketbalista a trenér
 Štefan Pažický (* 1940) – slovenský fotbalista
 Vladimír Pažický (1931–1999) – slovenský fotbalista a trenér, bratr Emila
Ženský tvar
 Irena Pažická (* 1936) – slovenská politička

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení